Sauvant ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Sauvant (* 2002), deutsche Tennisspielerin
 Jean-Marc Sauvant (1927–2012), Schweizer Beamter